«Фотокамера. Истории из тёмной комнаты» () — автобиографический роман Гюнтера Грасса, впервые опубликованный в 2008 году в издательстве «Steidl».

Сюжет и композиция 
Незадолго до восьмидесятилетнего юбилея писателя дети Гюнтера Грасса по просьбе отца собираются вместе и вспоминают былые времена. Почти все воспоминания о детстве связаны у них с фотографиями Старой Марии, давней подруги Грасса, которая чудесным образом при помощи «волшебного ящичка» на своих снимках умудряется запечатлеть как прошлое, так и будущее.

Роман состоит из девяти глав, каждая из которых начинается с описания места, где состоится очередное собрание, а затем переходит в диалог между детьми писателя, пытающихся воссоздать картины прошлого.

Главы романа 
 Уцелевшие
 Без вспышки
 Чудесным образом
 Морока
 Загадай желание
 Оглядываясь назад
 Моментальные снимки
 Тёмные делишки
 Из поднебесья

Особенности романа 

Роман «Фотокамера» стал своеобразным продолжением другого автобиографического произведения Грасса — романа «Луковица памяти». На этот раз центральным персонажем становится Старая Мария — фотограф и друг семьи писателя. Её прототипом послужила Мария Рама, с которой Гюнтер Грасс на протяжении многих лет поддерживал тесные приятельские отношения.

Несмотря на всю автобиографичность, роман содержит некоторые неточности. Так, муж Марии Ганс Рама умер несколько позже, чем это указано в произведении. А имена детей не соответствуют реальным именам детей Грасса.

Литература 
 Грасс Г. «Фотокамера. Истории из тёмной комнаты», пер. Б. Хлебникова — АСТ: 2009

Романы Гюнтера Грасса
Романы 2008 года